HMS Brocklesby je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Brocklesby (1916) 
 HMS Brocklesby (L42) 
 HMS Brocklesby (M33) 

Brocklesby